Ungersdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ungersdorf (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

sowie:
 Mogyorósbánya, Gemeinde im Kleingebiet Esztergom, Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn (Ungersdorf an der Donau)
 Șieu-Măgheruș, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud, Nordsiebenbürgen, Rumänien (Ungersdorf im Nösnerland, ungar. Sajómagyaros)
 Uhřínov,  Ortsteil von Hranice na Moravě, Olomoucký kraj, Tschechien
 Węgry (Nowe Skalmierzyce), Ort in der Gmina Nowe Skalmierzyce, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch: 
 Unkersdorf, Ungerndorf, Ungerdorf